Скэнлон, Ска́нлон () — английская фамилия. Известные носители:
 Скэнлон, Альберт (1935—2009) — английский футболист.
 Скэнлон, Крис — английский бывший профессиональный снукерист.
 Скэнлон, Крэйг (род. 1960) — британский рок-музыкант, гитарист.

Топоним
 Сканлон (город, Миннесота) — город в округе Карлтон, штат Миннесота, США.

См. также 
 Скэнлэн

Примечания